Собор Святейшего Сердца Иисуса () — католический храм, находящийся в городе Лахор, Пакистан. Церковь является кафедральным собором архиепархии Лахора.

История 
Собор Святейшего Сердца Иисуса был освящён 19 ноября 1907 года ординарием епархии Лахора епископом Фабианом Эстермансом. Церковь в романо-византийском стиле была спроектирована бельгийским архитектором Дуббелэром.

20 ноября 2007 года отмечалось столетие церкви. По этому поводу почтовой службой Пакистана была выпущена почтовая марка. Римский папа Бенедикт XVI направил поздравление с юбилеем приходу Святейшего Сердца Иисуса, которое было зачитано апостольским нунцием в Пакистане архиепископом Адольфо Тито Иллана.

11 марта 2008 года мусульманский террорист направил в собор нагружённую взрывчаткой машину. В результате террористического акта церковь значительно пострадала — от взрыва разбились имеющие художественную и историческую ценность витражи.

В 2011 году в соборе было зарегистрировано двадцатитысячное крещение с момента основания храма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии Лахора 

Католические храмы Пакистана
Соборы Пакистана
Л